Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 10. Februar 2013 stattfand. Acht Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Doha